Czeluścin (powiat Gostyński)
 Czeluścin (powiat Gnieźnieński)